Nossack ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Nossack (* 1943), deutscher Schauspieler
 Hans Erich Nossack (1901–1977), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hans-Erich-Nossack-Preis